L'edizione 2013 del campionato italiano velocità è la novantaduesima edizione disputata. Per quanto concerne la cilindrata maggiore, ossia la Superbike, il titolo va a Eddi La Marra, su una Ducati del team Barni Racing. La Marra, che non conclude la stagione per un infortunio in un test, sopravanza di dodici punti l'argentino Leandro Mercado, in forza al Team Pedercini su Kawasaki, terzo in classifica Michele Magnoni su BMW. Nella graduatoria costruttori prevale Ducati che vince sei delle dieci gare in calendario.

Nella Supersport Stefano Cruciani conquista il titolo con una Kawasaki del team Puccetti Racing. Cruciani stacca di trenta punti il connazionale Ilario Dionisi su Honda. Il titolo costruttori della Supersport se lo aggiudica Kawasaki che ottiene cinque vittorie e cinque secondi posti come miglior risultato nelle dieci gare in calendario. 

Nella Superstock 600, giunta alla sua ultima edizione, Andrea Tucci conquista il titolo con una Honda. Tucci, che vince una gara ma conquista sempre punti, stacca di quindici lunghezze Nicola Junior Morrentino su Yamaha. Il titolo costruttori va a Yamaha che ottiene sei vittorie su dieci gare in calendario. 

Nella Moto3 il titolo va a Andrea Locatelli in sella ad una Mahindra. Locatelli conquista tre delle dieci gare in calendario e sopravanza di ventidue punti il compagno di marca Michael Ruben Rinaldi, terzo in classifica Michael Coletti su Honda. Il titolo costruttori va a Mahindra con cinque successi e quattordici punti di vantaggio sulla concorrenza.

Calendario
Dove non indicata la nazionalità si intende pilota italiano.

Classifiche

Superbike

Piloti Iscritti
Dove non indicata la nazionalità si intende pilota italiano.

Classifica Piloti

Classifica Costruttori

|}

Supersport

Classifica Piloti
Dove non indicata la nazionalità si intende pilota italiano. Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli.

Classifica Costruttori

|}

Superstock 600

Classifica Piloti
Dove non indicata la nazionalità si intende pilota italiano. Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli.

Classifica Costruttori

|}

Moto3

Classifica Piloti
Dove non indicata la nazionalità si intende pilota italiano. Le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti da Pirelli, Dunlop e Bridgestone.

Classifica Costruttori

|}

Sistema di punteggio

Note

Collegamenti esterni 

 2013
Serie e competizioni motoristiche nel 2013